Иеронимус Иоганн Пауль фон Байер (; , , Австрия, — , , Германия) — немецкий правовед, профессор Ландсхутского университета.

Биография 
Учился в Зальцбурге и Ландсхуте. В 1813 году начал судебную карьеру при ландгерихте в Ландсхуте. В 1815 году работал у известного мюнхенского адвоката. Посещал в 1817 году Геттингенский университет.

В 1818 году назначен приват-доцентом при Ландсхутском университете. В 1819 году произведен в экстраординарные, а в 1822 году — в ординарные профессора.

В 1826 году переехал вместе с Университетом в Мюнхен. До 1847 года был несколько раз членом представительных собраний.

В 1853 году стал пожизненным членом баварского рейхсрата.

Библиография 
 «Ü ber die Дnderung des Klaglibells» (Ландсх., 1819)
 «Vortr äge ü ber den deutschen gemeinen ordentlichen Cmiprozess» (1828 г., 10 изд., Мюнхен, 1869 г.)
 «Theorie der summarischen Prozesse» (Мюнхен, 1830 г., 7 изд. 1858 г.)
 «Theorie des Konkursprozesses nach gemeinem Rechte» (Мюнхен, 1868)

Примечания

Литература 
 

Правоведы Германии
Члены Баварской академии наук